Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 723 dans le monde.

 Route régionale 723 en Finlande
 Route nationale 723 en France